pala 
Pala hace referencia a varios artículos:

Herramientas de trabajo
 Pala, herramienta manual;
 Pala cargadora, maquinaria;
 Pala excavadora, maquinaria; 
 Recogedor, también llamado pala en varios países, entre ellos Argentina y Uruguay.

Ingeniería
 Pala o aspa de un molino de viento o aerogenerador.
 Teoría del elemento de pala, utilizada para el cálculo de hélices.

Lugares 
 La Pala, localidad del partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Pala (Chad), localidad de Chad;
 Pala (California), ciudad en el Condado de San Diego;
 Pala (casino resort y spa), en la localidad de Pala (California);

Historia 
 Pala (Anatolia), país del norte de Anatolia durante la Edad del Bronce, conocido por ser su idioma nativo el palaíta.
 Dinastía Pala, parte de la historia de la India.

Además 
Pala (músico), Carlos Aparicio, compositor, cantante y guitarrista colombiano.
 Pala (arte) o Retablo, en la historia del arte italiano.
 Sinónimo del género Alstonia.
 Pala corta, modalidad del juego de pelota vasca.

Enlaces externos